20. Bezirk ist die Bezeichnung von Stadtvierteln:
 Wien: Brigittenau
 Paris:  Arrondissement de Ménilmontant